Trgovišće, plaats in Kroatië
Trgovišče, plaats in Slovenië